Martello se poate referi la:

 Davide Martello, pianist german de origine italiană
 Martello, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia